Андре́й Дуна́ев:
 Дунаев, Андрей Геннадьевич (род. 1977) — российский политический деятель, руководитель партии «Правое дело».
 Дунаев, Андрей Евгеньевич (род. 1959) — советский пловец.
 Дунаев, Андрей Фёдорович (род. 1939) — министр внутренних дел России в 1991—1992 гг.
 Дунаев, Андрей Юрьевич (род. 1961) — советский спортсмен (стрельба по движущимся мишеням), чемпион мира 1983 года.